Delarbre kan som auktorsförkortning betyda:

 Antoine Delarbre
 A. Delarbre

Robotskapade auktorsförkortningar